Уильям де Рос (; около 1255 — до 20 сентября 1316 года) — английский аристократ, 1-й барон де Рос (с 1299 года). Участвовал в походах короля Эдуарда I, в 1291—1292 годах был одним из претендентов на корону Шотландии в ходе «Великой тяжбы».

Биография 
Уильям де Рос принадлежал к знатному и влиятельному роду нормандского происхождения. Его отец, Роберт, в 1264 году заседал в парламенте Монфора, однако этот парламент был созван без одобрения короля, так что только впоследствии, в 1806 году, Роберта формально признали 1-м бароном де Рос. Уильям родился около 1255 года и унаследовал владения отца, располагавшиеся главным образом в Йоркшире, после его смерти в 1285 году. Он участвовал в походах короля Эдуарда I в Уэльс в 1277 и 1282 годах, в результате которых весь этот регион был завоёван англичанами. В 1291 году де Рос заявил о своих правах на престол Шотландии. Прабабка Уильяма Изабелла была внебрачной дочерью короля Вильгельма I Льва, а потому де Рос оказался в числе тринадцати претендентов на корону — наряду с королями Англии и Норвегии, графом Голландии, рядом английских и шотландских вельмож. Права всех этих людей на престол рассматривались в ходе судебного процесса, получившего название «Великая тяжба». Де Рос 8 ноября 1292 года отрёкся от своих притязаний и поддержал Джона Баллиоля (предположительно получив отступные). Именно Баллиоль 17 ноября того же года одержал победу в тяжбе.

В 1297 году де Рос служил Эдуарду I в Гаскони, где началась война с королём Франции Филиппом Красивым. В том же году он оказался в Шотландии, а в 1298 году принял участие в сражении при Фолкерке, где англичане разбили Уильяма Уоллеса. 6 февраля 1299 года король призвал его в парламент, и это событие последующие пятьсот лет считалось официальным началом истории баронии де Рос. 8 ноября 1307 года Эдуард назначил де Роса и Роберта Умфравиля, 8-го графа Ангуса, хранителями Нортумберленда, а 21 июня следующего года — своими наместниками в Шотландии. Однако барону не удалось разбить нового шотландского мятежника, Роберта Брюса, и защищить Нортумберленд от его набегов.

Де Рос умер до 20 сентября 1316 года. Его похоронили рядом с отцом в приорате Киркхэм в Йоркшире.

Семья 
Первый барон де Рос был женат на Мод де Во, второй дочери и одной из наследниц Джона де Во из Фрестона в Линкольншире. В этом браке родились Уильям, 2-й барон де Рос, Джон, для которого был создан ещё один титул барона де Рос, и три дочери — Анна или Агнесса, жена Пейна де Тибтота и Томаса де Вера, Маргарет и Мэри.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Де Росы
Бароны де Рос
Бароны Англии XIII века
Бароны Англии XIV века
Участники завоевания Уэльса
Участники битвы при Фолкерке (1298)